Бочкова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Бочкова, Галина Борисовна (известна под фамилией Таланова; род. 1961) — российская писательница, поэт-прозаик, член Союза писателей России.
 Бочкова, Ирина Васильевна (1938—2020) — советская и российская скрипачка, народная артистка России.
 Бочкова, Эльвира Леонидовна (1938—2011) — русская поэтесса. Член Союза писателей России.